HMS Magnificent je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Magnificent (1766) 
 HMS Magnificent (1806) 
 HMS Magnificent (1894) 
 HMS Magnificent (1944)

Magnificent